Нова́ко́в (м), Нова́ко́ва (ж) — русская и чешская фамилия. Известные носители:

Новаков 
 Новаков, Василий Иванович (1896—1937) — деятель БРСДП (т.с), БКП, один из организаторов и участников Сентябрьского восстания.
 Новаков, Дмитрий Викторович  (род. 1970) — художник, скульптор, график, живописец.
 Новаков, Иван Александрович (род. 1949) — российский химик, академик РАН.

Новакова 
 Новакова, Петра (род. 1993) — чешская лыжница, участница Олимпийских игр в Сочи.
 Новакова, Яна (1948—1968) — чехословацкая киноактриса и модель.

См. также 
 Новак
 Новакович
 Новаковский
 Новиков